Ruster ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Ruster (1884–1942), deutscher Schriftsteller und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
Horst Ruster (* 1940), deutscher Radrennfahrer
 Thomas Ruster (* 1955), deutscher römisch-katholischer Theologe an der TU Dortmund